Hermann von Wickede ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Wickede I (1294–1367), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Hermann von Wickede II (1436–1501), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Hermann von Wickede (General) (1828–1902), deutscher Generalmajor